Amaryllis kan syfta på: 

 Amaryllisväxter – en familj av enhjärtbladiga växter i sparrisordningen
 Amaryllissläktet – ett släkte av växter
 Amaryllis – hybrider i familjen amaryllisväxter
 Amaryllis – vetenskapliga namnet för ett växtsläkte i familjen amaryllisväxter, se Kapamaryllissläktet
Amaryllis (djur) – ett släkte kräftdjur
 Amaryllis (yacht) – en av fyra superyachter tillverkade av Abeking & Rasmussen i Tyskland